Референдум о вступлении в Европейский союз был проведен в Норвегии 27 и 28 ноября 1994 года. После длительного периода горячих дебатов противники присоединения набрали на референдуме 52,2 % голосов при явке 88,6 %. В 1972 году норвежцы проголосовали на референдуме против вступления в Европейское экономическое сообщество.

Кампания 
Кампанию против вступления в ЕС возглавляла Анне Энгер, лидер Партии Центр. Основной мотивацией противников вступления была: потеря суверенитета, а также фундаментальные различия в экономической структуре Норвегии и ЕС, поскольку экономика Норвегии в значительной степени строится на экспорте природных ресурсов (особенно нефти и рыбы), в отличие от более индустриальной экономики ЕС.

Премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд возглавил кампанию за вступление в ЕС. Рабочая партия разделилась во мнениях в вопросе присоединения к ЕС. Рабочая партия отказалась угрожать уходом в отставку, если референдум не приведет к присоединению к ЕС, на том основании, что внутри неё могли возникнуть более серьёзные разногласия. Основными аргументами стороны за присоединение было то, что Норвегия, будучи европейской страной вошла бы в Европейский союз и её экономика от этого выиграет.

По словам Джона Эрика Фоссума, профессора политологии в «ARENA» (Центр европейских исследований в университете Осло), «тот факт, что Норвегия уже подписала соглашение о вступлении в Европейскую экономическую зону, позволил людям голосовать против вступления так как Норвегия уже и так имела свободный доступ на рынок Европейского союза».

Результаты по фюльке

Примечания 

Референдумы в Норвегии
1994 год в Норвегии
Ноябрь 1994 года
Референдумы 1994 года
Норвегия